Соревнования по волейболу на I Европейских играх в Баку проходили с 13 по 28 июня 2015 года. Было разыграно четыре комплекта наград в турнирах по классическому и пляжному волейболу.

Волейбол

Формат соревнований 
В соревнованиях участвовали 12 мужских и 12 женских команд. Формула проведения турниров аналогична той, что применяется на Олимпийских играх: по результатам матчей группового этапа по четыре команды из двух групп вышли в плей-офф и продолжили борьбу за медали по системе плей-офф, начиная с четвертьфинала.

Календарь 

Матчи женского турнира проходили с 13 по 27 июня по нечётным числам, матчи мужского турнира — с 14 по 28 июня по чётным числам. Ареной соревнований был Бакинский кристальный зал.

Мужской турнир

Групповой этап

Плей-офф

Женский турнир

Групповой этап

Плей-офф

Пляжный волейбол 
Соревнования по пляжному волейболу прошли с 16 по 21 июня с участием 32 мужских и 31 женской команды на Пляжной арене.
 
На Играх тестировались изменения в правилах пляжного волейбола, анонсированные Международной федерацией волейбола в марте 2014 года и опробованные в соревнованиях Мирового тура FIVB. Изменения относятся к правилам касания блока и первого касания команды.

Рейтинговые очки, заработанные командами, будут учтены при квалификации на летние Олимпийские игры 2016.

Спортивные объекты

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте I Европейских игр

Волейбол на Европейских играх 2015